Ангелина Викторовна Лысак (, род. ) — украинская спортсменка, борец вольного стиля, призёр чемпионата мира 2022 года и чемпионатов Европы 2020 и 2021 годов.

Биография и спортивная карьера 
На международных соревнованиях выступает с 2014 года. Чемпионка Европы среди юниоров 2018 года. 

На чемпионате мира среди спортсменов не старше 23-х лет в 2019 году в городе Будапеште, в весовой категории до 59 кг, завоевала бронзовую медаль.

В феврале 2020 года на чемпионате континента в итальянской столице, в весовой категории до 59 кг Ангелина в схватке за бронзовую медаль победила спортсменку из Германии Лауру Мертенс и завоевала бронзовую медаль взрослого чемпионата Европы.

На чемпионате Европы 2021 года, который проходил в апреле в Варшаве, в весовой категории до 57 кг, с этого турнира польская спортсменка завоевала серебряную медаль.

Примечания

Ссылки 
 

Борцы Украины